Dušan Milo (né le  à Nitra en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1993 avec son club formateur du HK Nitra dans l'Extraliga Slovaque. Il remporte l'Extraliga 2001 avec le HKm Zvolen. Il évolue en Suède et en Suisse entre 2002 et 2004. En 2006, il rejoint le Krefeld Pinguine dans la DEL.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.
Il participe aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Il est champion du monde en 2002.

Trophées et honneurs personnels

Extraliga 
2002 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
2006 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994|| HK Nitra || Extraliga || 36|| 1|| 8|| 9|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| HK Nitra || Extraliga || 33|| 5|| 8|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| HK Nitra || Extraliga || 41|| 6|| 9|| 15|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| HK Nitra || Extraliga || 49|| 8|| 22|| 30|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HK Nitra || Extraliga || 32|| 2|| 10|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HK Nitra || Extraliga || 50|| 9|| 20|| 29|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| HK 36 Skalica || Extraliga || 56|| 4|| 8|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HKm Zvolen|| Extraliga || 55|| 6|| 12|| 18|| 24|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2001-2002|| HKm Zvolen|| Extraliga || 51|| 8|| 17|| 25|| 26||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| MODO hockey|| Elitserien|| 47|| 4|| 7|| 11|| 22|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2003-2004|| MODO hockey || Elitserien|| 26|| 2|| 1|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Lausanne|| LNA|| 10|| 0|| 6|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK Nitra || Extraliga || 37|| 4|| 11|| 15|| 18|| 5|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2005-2006|| HK Nitra || Extraliga || 54|| 5|| 27|| 32|| 50|| 13|| 2|| 2|| 4|| 25
|-
| 2006-2007|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 50|| 3|| 19|| 22|| 36|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008 || Krefeld Pinguine|| DEL|| 49|| 11|| 31|| 42|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 50|| 7|| 26|| 33|| 44|| 7|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
| 2009-2010|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 51|| 5|| 26|| 31|| 40|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 52|| 2|| 16|| 18|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Krefeld Pinguine|| DEL|| 37|| 2|| 9|| 11|| 49|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| HK Nitra || Extraliga || 56 || 4 || 29 || 33 || 34 || 16 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| 2014-2015|| HK Nitra || Extraliga || 55 || 1 || 15 || 16 || 14 || 12 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2015-2016|| HK Nitra || Extraliga || 46 || 2 || 8 || 10 || 12 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2002 || align="left"| Jeux olympiques || 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| +2||align="left"| Treizième place
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 3|| 2|| 5|| 4|| +4||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 6|| -1||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 3|| 3|| 6|| 2|| +6||align="left"| Huitième place

Références 

Naissance en mars 1973
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du HK Nitra
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du MODO hockey
Joueur du Lausanne HC
Joueur des Krefeld Pinguine
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Nitra